

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Reinhard Libuda, (1943-1996), footballeur allemand ;
 Walter Libuda, (1950-2021), peintre et plasticien allemand ;

Homonymie
Homonymie de patronyme